J200 ou J-200 peut faire référence à :
 Daewoo Nubira J200, deuxième  génération de la Daewoo Nubira ;
 Gibson J-200, une guitare acoustique de la marque Gibson ;
 HMIS Orissa (J200), un dragueur de mines de la Royal Indian Navy.